Ульри́ка Мари́я Ма́йнхоф (, 7 октября 1934, Ольденбург — 8 или 9 мая 1976, Штутгарт) — западногерманская террористка, журналистка, педагог, социолог и теледокументалистка, общественная деятельница, одна из лидеров и теоретиков «Фракции Красной Армии» (РАФ).

Биография 
Прадед Ульрики Фридрих Майнхоф служил лютеранским пастором в деревне Барцвиц (ныне Бажовице) в Померании. Дед тоже был пастором. Двоюродный дед Карл Майнхоф (1857—1944) работал миссионером в Африке и стал одним из основоположников немецкой африканистики. Родители Ульрики были историками-искусствоведами. Отец — Вернер Майнхоф (1901—1940), с 1930 года был членом фашистского «Союза борьбы за немецкую культуру». В 1933 году он вступил в НСДАП. Ульрика рано осталась без отца. В 1949 году после того, как умерла мать Ульрики Ингеборга, над девочкой оформила опеку Рената Римек — известный историк, педагог, основательница пацифистской партии «Немецкий союз мира».

В 1955 году Ульрика поступает в Марбургский университет, где изучает философию, социологию, педагогику и германистику. Однако, не удовлетворенная «затхлой мещанской атмосферой» в университете и в 1957 году Майнхоф переводится в Мюнстерский университет, где знакомится с испанским левым философом Мануэлем Сакристаном (1925—1985), который позднее станет переводчиком её работ на испанский язык.

В Мюнстере становится одним из лидеров университетского движения за ядерное разоружение. В 1958 году вступает в Социалистический союз немецких студентов (ССНС), молодёжную организацию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), начинает выступать в прессе как журналистка и публицистка.

В 1959 году начинает сотрудничать с журналом ССНС Konkret (выходит в Гамбурге), в 1960 году становится главным редактором журнала, в 1961 году выходит замуж за издателя журнала Konkret Клауса Райнера Рёля, вскоре у них рождаются дочери-близнецы.

В 1959 году вместе со всеми сотрудниками журнала исключена руководством СДПГ из ССНС — за «левизну». Способствует расцвету журнала, превращению его в массовое (200-тысячное) популярное в молодёжной среде леворадикальное издание.

В первой половине 1960-х годов становится одной из самых известных западногерманских журналисток, приобретает репутацию «самого блестящего пера ФРГ». В тот же период становится одним из лидеров антифашистского и антиядерного движения, движения против войны во Вьетнаме и движения против принятия в ФРГ антидемократических «чрезвычайных законов».

В условиях ремилитаризации Западной Германии, подавления и запрета левых организаций, изменения конституции в реакционную сторону и, наконец, принятия «чрезвычайных законов» позиция Майнхоф резко радикализируется. В 1968 году она уходит от мужа, переезжает из Гамбурга в Западный Берлин, где начинает преподавать в Свободном университете, одновременно работая над телефильмом «Бамбула» (закончен в феврале 1970 года). В 1969 году прекращает сотрудничество с журналом Konkret.

В марте 1970 года Майнхоф организует вооружённое освобождение Андреаса Баадера в день, когда его выпускали под стражей из тюрьмы в местную библиотеку. Устроив стрельбу прямо в читальном зале, террористы тяжело ранят библиотекаря и обоих полицейских, которые конвоировали Баадера. После этого боевого крещения Ульрика уходит в подполье. Она становится одной из основательниц, руководительниц и теоретиков РАФ, первый программный документ РАФ «Концепция городской герильи» написан в основном Майнхоф. На время группа Баадера — Майнхоф обосновывается в одном из тренировочных лагерей Фронта освобождения Палестины, однако из-за того, что «европейские друзья» вели себя без подобающего уважения (в группе явно верховодили женщины, что для арабских руководителей было неприемлемо), их вежливо попросили покинуть лагерь. Ульрика организует похищение из пансиона своих дочерей-близнецов и предпринимает попытку перевезти их в Иорданию (попытка провалилась из-за предательства Штефана Ауста, выкравшего дочек и вернувшего их отцу, Клаусу Рёлю). Примечательно, что мать успела внушить девочкам, что их отец — предатель и убийца, и Клаусу пришлось приложить много сил и терпения, чтобы доказать дочерям обратное.

Группа вернулась в Германию и нуждалась в деньгах. С этой целью террористы начали налёты на банки. В ходе операций за два года работы группы Баадера и Майнхоф были убиты пять человек и ранены пятьдесят четыре. При этом среди пострадавших было много обычных граждан. Есть мнение, что не щадила Майнхоф и соратников, пожелавших отойти от дел. Так, по показаниям свидетелей, Ульрика убила Ингеборге Барц, которая была шокирована подробностями налёта группы на банк в небольшом городке Кайзерслаутерн, и хотела вернуться к родителям. Однако есть сведения и о недоказанности и даже фальсификации доказательств причастности Ульрики к этому убийству.

После долгих розыскных мероприятий 15 июня 1972 года Майнхоф была арестована. Она была помещена в тюрьму «Кёльн — Оссендорф», и стала одной из первых западногерманских заключённых, на которых была опробована система «мёртвых коридоров» — система тотальной изоляции, которую некоторые активисты классифицируют как «пытку посредством сенсорной депривации», то есть лишение эмоционального общения. В январе 1973 года выведена из «мёртвых коридоров» в результате сухой голодовки протеста, проводившейся заключенными — членами РАФ.

В ноябре 1974 года приговорена к 8 годам заключения за организацию и участие в освобождении А. Баадера.

Майнхоф стала одной из главных обвиняемых на «Большом процессе РАФ» (открылся 21 мая 1975 года), но 9 мая 1976 года она была найдена мёртвой в своей камере в тюрьме особого режима «Штаммхайм» в Штутгарте при странных обстоятельствах. Её соратники по РАФ обвинили в убийстве Ульрики руководство Генпрокуратуры ФРГ.

Загадка гибели Ульрики Майнхоф 

Согласно официальной версии, Майнхоф покончила жизнь самоубийством — повесилась в камере. Однако официальная версия оспаривается независимыми экспертами (так же как и официальная версия более поздних самоубийств в тюрьме других лидеров РАФ). Возражения против официальной версии суммировал Александр Тарасов:

Некоторое время власти путаются в датах: то ли она погибла 8 мая, то ли 9 (это даже в официальных документах!). Это при том, что проверка камеры Ульрики проходила каждые 15 минут, а обыск — каждые 2 часа. Никто так и не объяснил, каким чудом удалось добраться до крюка в потолке четырёхметровой высоты (позже, застеснявшись, власти меняют версию: теперь Ульрика объявлена повесившейся на форточке). Причиной самоубийства назвали «напряженные отношения» с другими членами РАФ. Но сами рафовцы на суде заявили, что это — ложь.

Никто так и не объяснил, почему у «самоубийцы» Майнхоф отсутствовали обязательные при самоубийстве посредством повешения признаки: прилив крови к голове и повреждения шейных позвонков. Как она смогла повеситься на самодельной веревке, которая не выдерживала вес человека? Где предсмертная записка? Никто, наконец, так и не объяснил, откуда взялись следы спермы в гениталиях У. Майнхоф (то есть её сначала изнасиловали, а потом убили — или даже наоборот).

Есть и психологические причины, препятствовавшие совершению самоубийства именно 8 и 9 мая:

Абсолютно все понимали, что Ульрика не могла покончить с собой именно 8 мая (считающегося днем победы над нацистской Германией в Западной Европе) или 9-го (эту дату левые в ФРГ — так же, как и в СССР — праздновали как День победы над фашизмом). 

Церковь также отказалась признать Майнхоф самоубийцей, опираясь на сведения, полученные на исповеди, и Майнхоф была похоронена в церковной ограде на кладбище в Мариендорфе (Западный Берлин). Похороны превратились в массовую демонстрацию протеста. Аналогичные демонстрации прошли во многих городах мира.

Вклад Ульрики Майнхоф в революционную теорию

Цитаты 
«Ответное насилие должно превратиться в такое насилие, которое соразмерно полицейскому насилию, в такое насилие, в котором продуманный расчет заменит бессильную ярость, такое насилие, которое на использование полиции в качестве вооруженной, военной силы тоже ответит вооруженными, военными силами. … Шутки кончились».
«Протест — это когда я заявляю: то-то и то-то меня не устраивает. Сопротивление — это когда я делаю так, чтобы то, что меня не устраивает, прекратило существование.  Протест — это когда я заявляю: всё, я в этом больше не участвую.  Сопротивление — это когда я делаю так, чтобы и все остальные тоже в этом не участвовали».

В музыке

 Песня "Быть опасным" новосибирского рок-музыканта Вадима Иванова посвящена Ульрике Майнхоф.

Образ в кинематографе 

 Художественный фильм «». В роли Ульрики — 
 Видеофильм «Женщина с первой страницы» () (1987). В роли Ульрики — .
 Художественный фильм «». В роли Ульрики — Бирдж Шод.
 Художественный фильм «Комплекс Баадера — Майнхоф». В роли Ульрики — Мартина Гедек.
 Короткометражный фильм «Deutschland 09 — 13 kurze Filme zur Lage der Nation» (2009). В роли Ульрики — Сандра Хюллер.
 Документальный фильм «Дети революции», в котором дочь Ульрики Майнхоф, Беттина Рёль, делится мыслями о своей матери.
 Документальный монтажный фильм «Молодёжь Германии» (2015), режиссёр Жан-Габриэль Перьо.
 Упоминается в фильме «Операция „Шаровая молния“».

Литература 
 
 Майнхоф У. М. От протеста — к сопротивлению. Из литературного наследия городской партизанки. М.: Гилея, 2004. (Серия «Час „Ч“. Современная мировая антибуржуазная мысль»). ISBN 5-87987-030-8.
 Андрей Столяров. «Дайте миру шанс. Повесть по мотивам реальности».
 С. Holden, «Fuss over a Terrorist’s Brain», Sci 298 (2002): 1551
 Роберт Сапольски. «Биология добра и зла: как наука объясняет наши поступки»; Пер. с англ. — М.:Альпина нон-фикшн, 2019. — 766 с. (С. 36.)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 Ульрика Майнхоф. «От протеста — к сопротивлению»
 Ульрика Майнхоф. «Поджог универмага»
 Ульрика Майнхоф. Глупый — потому что бедный
 Ульрика Майнхоф в библиотеке журнала «Скепсис»
 Александр Тарасов. «Вьетнам близко, или Партизанская война на берегах Рейна»
 Александр Тарасов. «Партизан-антифашистов опять называют бандитами»
 Александр Тарасов. «Капитализм ведет к фашизму — долой капитализм!»

Журналисты Германии
Немецкие марксисты
Революционеры Германии
Публицисты Германии
Социологи Германии
Женщины-политики Германии
Члены «Фракции Красной армии»
Умершие в тюрьмах
Социологи по алфавиту